Луцій Цецилій Метелл () — преномен, номен і когномен імені діячів Стародавнього Риму з плебейського роду Цециліїв, його гілки Метеллів:
 Луцій Цецилій Метелл Дентер — консул Римської республіки 284 року до н. е.
 Луцій Цецилій Метелл — двічі консул у 251 та 247 роках до н. е.
 Луцій Цецилій Метелл Кальв — консул 142 року до н. е.
 Луцій Цецилій Метелл Діадемат — консул 117 року до н. е.
 Луцій Цецилій Метелл Далматік — великий понтифік з 114 до 103 року до н. е.
 Луцій Цецилій Метелл — народний трибун у I столітті до н. е.
 Луцій Цецилій Метелл — консул 68 року до н. е.